Sankt Görans hospital kan syfta på:

 Sankt Görans hospital – ett medeltida katolskt hospital i Stockholm, föregångare till Sankt Görans sjukhus
 Sankt Görans hospital, Visby – ett medeltida katolskt hospital i Visby, vid Sankt Görans kyrkoruin
 S:t Görans hospital, Söderköping – ett Helige Andes orden hospital i Söderköping
 Sankt Görans hospital, Åbo - ett medeltida hospital i Åbo 1355-1624